Криста Британи Алън () е американска актриса, станала известна с ролята си на Шарлот Грейсън в сериала на ABC, „Отмъщението“.

Биография 
Родена е на 11 ноември 1991 г. в Уайлдомар, Калифорния. Тя е най-малката от петте братя и сестри и още дете мечтае да стане актриса. След като участва в няколко реклами и студентски филми, нейният голям пробив идва, когато е избрана за ролята на младата Дженифър Гарнър на 13 години във филма „Събудих се на 30“. По-късно играе отново с Гарнър и Матю Макконъхи в "Ghosts of Girlfriends Past". Дебютът ѝ в телевизионните сериали идва с участия в сериали като „Студени досиета“, „От местопрестъплението“ и „Анатомията на Грей“ и др.

Играе ролята на Шарлот Грейсън, дъщеря на героинята Виктория Грейсън, играна от актрисата Маделин Стоу в сериала „Отмъщението“.

Филмография

Външни препратки 
  
  
  Криста Б. Алън - Фен сайт

Източници 

Американски актриси
Деца актьори
Родени в Калифорния